Pigen Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Bikien, holme, Rongelap, 
 Bigen (ö i Marshallöarna, Aur), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar